Roger Boyle kan syfta på bland andra:

* Roger Boyle (1617?–1687), irländsk kyrkoman
 Roger Boyle, 1:e earl av Orrery (1621–1679), irländsk statsman
 Roger Boyle, 2:e earl av Orrery (1646–1682), irländsk peer